Le lac Lost en Californie.
 Le lac Lost, dans le Colorado.
 Le lac Lost dans le comté de Deschutes, en Oregon.
 Le lac Lost dans le comté de Linn, en Oregon.